Verräter steht für:

 eine Person, die einen Verrat begeht
 Verräter (Spiel), deutsches Kartenspiel (1998)
 Verräter (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1967)
 Verräter (Film), Propagandafilm von Karl Ritter (1936)
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Verräter, deutscher Fernsehkrimi (2010)
 Verräter – Tod am Meer, deutscher Fernsehkrimi von Francis Meletzky (2017)

Siehe auch:
 Verraten (Begriffsklärung)
 Der Verrat (Begriffsklärung)
 Der Verräter